Sardi – antica città capitale della Lidia nell'odierna Turchia
 Sardi – insieme delle rovine dell'antica città della Lidia
 Sardi – Popolazione indigena della Sardegna in epoca anteriore all'arrivo dei cartaginesi e romani
Sardi – Gruppo etnico della Sardegna
 Arcidiocesi di Sardi – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Banca nazionale degli Stati Sardi – banca centrale antecedente alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia
 Riformatori Sardi – partito politico
 Alà dei Sardi – comune italiano della Provincia di Sassari in Sardegna
 Stati sardi di terraferma – i possedimenti peninsulari di Casa Savoia, in opposizione alla periferia insulare

Persone 
 Sardi – nobile famiglia di Lucca
 Sardi – musicista indonesiano
 Alessandro Sardi – politico italiano
 Enrico Sardi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Francesco Saba Sardi – scrittore poligrafo, traduttore poliglotta e saggista italiano
 Giacinto Sardi – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Sardi – architetto italiano
 Giuseppe Sardi (1680-1753) – architetto italiano di origine marchigiana attivo a Roma e Marino
 Giuseppe Sardi (1624-1699) – architetto italiano di origine ticinese attivo a Venezia
 Giusto Sardi – calciatore italiano
 Melitone di Sardi – padre apologeta del II secolo, probabile vescovo di Sardi
 Paolo Sardi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Vincenzo Sardi di Rivisondoli – arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Sarda
 Sarde
 Sardis
 Sardo

Note